Улица Ла́тышева — улица в центральной части Ленинского района Астрахани. Проходит с запада на восток от улицы Савушкина до моста через Болду, пересекая улицы Татищева, 1-ю Аршанскую, переулки 1-й Аршанский, Латышева и Акварельный.

История 
До 1957 года называлась Болдинским шоссе, затем была переименована в честь участника Гражданской войны в России Николая Фёдоровича Латышева. С 1957 по 2007 год по улице осуществлялось движение городского электротранспорта.

Примечания 

Улицы Астрахани